El Trofeu Comte de Godó 2012, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2012, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 60a edició del torneig es va celebrar 21 i el 29 d'abril del 2012 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista manacorí Rafael Nadal va aconseguir el segon títol de la temporada, una setmana després d'imposar-se a Montecarlo. Es tracta del setè títol aconseguit al Comte de Godó i amplià la ratxa a 34 victòries consecutives en aquest torneig. El David Ferrer va disputar la seva quarta final del torneig però en totes fou superat per Nadal.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012
Competicions esportives del 2012 a Catalunya